Take a picture (album van Margo Guryan), een album van de Amerikaanse singer-songwriter Margo Guryan
 Take a picture (nummer van Carly Rae Jepsen), een nummer van de Canadese zangeres Carly Rae Jepsen
 Take a picture (nummer van Filter), een nummer van de Amerikaanse rockband Filter

Zie ook 
 Take a picture, een nummer van de Japanse meidengroep NiziU